One Night Only – brytyjska grupa muzyczna
 One Night Only – album grupy One Night Only
 One Night Only – album koncertowy Barbry Streisand
 One Night Only – album koncertowy grupy Bee Gees
 One Night Only – album koncertowy grupy Thin Lizzy
 "One Night Only" – utwór z musicalu Dreamgirls